Кастру-Алвис () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Агломерация Салвадор. Входит в экономико-статистический микрорегион Санту-Антониу-ди-Жезус. Население составляет 24 677 человек на 2006 год. Занимает площадь 762,981 км². Плотность населения — 32,3 чел./км². Родной город великого бразильского поэта Антониу ди Кастру Алвиса, в честь которого он был переименован в 1900 (прежнее название — Курралинью).

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 50.170.215,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.000,17 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,642 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Баия